

Sigle 
 Indicatore della situazione patrimoniale
 Internet Service Provider – fornitore di servizi Internet
 In-System Programming
 Principio di segregazione delle interfacce – (in inglese interface-segregation principle, abbreviato in ISP)
 Intesa Sanpaolo – istituto bancario italiano
 Italia Sovrana e Popolare – lista elettorale populista, sovranista ed euroscettica italiana

Codici 
 ISP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Mac Arthur di Long Island (Stati Uniti d'America)
 ISP – codice della Borsa Italiana del titolo Intesa Sanpaolo

Fisica 
 Isp – impulso specifico

Altri progetti